

Площа Героїв Майдану — площа у місті Бердичів
 Площа Героїв Майдану — площа у місті Вінниця
 Площа Героїв Майдану — площа у місті Горохів
 Площа Героїв Майдану — площа у місті Дніпро
 Площа Героїв Майдану — площа у місті Ізяслав
 Площа Героїв Майдану — площа у місті Канів
 Площа Героїв Майдану — площа у місті Ковель
 Площа Героїв Майдану — площа у місті Кропивницький
 Площа Героїв Майдану — площа у місті Луцьк
 Площа Героїв Майдану — площа у місті Мукачеве
 Площа Героїв Майдану — площа у місті Пирятин
 Площа Героїв Майдану — площа у смт Ратне (Волинська область)
 Площа Героїв Майдану — площа у місті Рахів (Закарпатська область)
 Площа Героїв Майдану — площа у місті Тлумач
 Площа Героїв Майдану — площа у місті Чоп
 Площа Героїв Майдану — площа у місті Шпола (Черкаська область)

Див. також 
 Площа Героїв Євромайдану — площа у місті Тернопіль
 Майдан Небесної Сотні
 Вулиця Героїв Майдану
 Майдан Героїв Небесної Сотні
 Вулиця Небесної Сотні